

Toponymie 
Cove est un nom de lieu, signifiant littéralement "crique" en anglais, notamment porté par :

Bénin 
 Covè, commune du Sud du Bénin

Canada 
 Goose Cove East, une municipalité
 Flower's Cove, une municipalité
 Savage Cove, une municipalité
 Eddies Cove, une municipalité
 Green Island Cove, une municipalité
 Lonesome Cove, une municipalité
 Pines Cove, une municipalité
 Shoal Cove East, une municipalité
 Sandy Cove Saint-Barbe North, une municipalité
 Bear Cove, une municipalité
 Lobster Cove, une municipalité

États-Unis 
 Cove (Arkansas)
 Cove (Oregon)
 Cove (Utah)
 Cove, une ville du comté de Chambers, au Texas.
 Cove Mountain, un sommet du comté de Sevier, dans le Tennessee.

France 

 COVE, intercommunalité française de Vaucluse ; cette communauté d'agglomération est située à l'Est du Vaucluse autour de Carpentras,

Royaume-Uni 
 Cove, ancien village du comté de Hampshire.
 Cove Bay, quartier d'Aberdeen.

Voir aussi 
 The Cove (La Baie de la honte), film documentaire américain (2010)

Patronyme 

 Ronald Cove-Smith (1899-1988), joueur anglais de rugby à XV.
Patronyme anglais